Гауль — фамилия:

 Гауль, Август (1869—1921) — немецкий скульптор.
 Гауль, Густав (1836—1888) — австрийский художник.
 Гауль, Франц (1802—1874) — австрийский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Гауль, Чарли (1932—2005) — люксембургский шоссейный велогонщик.

См. также 
 Гаульбах
 Гаультерия